Muzyka
 Moja miłość − album studyjny Michała Bajora

 Filmy
 Moja miłość − amerykańska komedia romantyczna z 1998 roku, w reżyserii Nicholasa Hytnera
 Moja miłość − francuski melodramat z 2015 roku, w reżyserii Maïwenn
 Moja miłość − amerykański film dramatyczny z 2016 roku, w reżyserii Briana Baugha